Angelica alpina är en flockblommig växtart som beskrevs av Anton Johann Krocker och Ernst Gottlieb von Steudel. Angelica alpina ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
alpina